San Antonio de Esmoruco (gemeente), een Boliviaanse gemeente
San Antonio de Esmoruco (plaats), een plaats in deze gemeente